Tim Johnson (politicus); een Amerikaanse senator,
 Tim Johnson (producent); een Amerikaanse filmproducent,
 Timothy Johnson: een Amerikaanse wielrenner.